Буальи, Буайи () — французская фамилия. Носители:

 Буальи, Жюльен Леопольд (1796—1874) — французский художник, иллюстратор, литограф.
 Буальи, Луи-Леопольд (1761—1845) — французский живописец и гравёр.